Versa ima više značenja:
 Versa (Gorica)
 Versa (Pavija)